Roots steht für:
 Rootes-Gruppe
 Maurice Rootes (1917–1997), britischer Filmeditor
 William Rootes, 1. Baron Rootes (1894–1964), britischer Automobilindustrieller